

Codici 
 OPO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Porto, Porto, Portogallo
 opo – codice ISO 639-3 della lingua opao

Mitologia 
 Opo (mitologia) – personaggio della mitologia greca

Altro 
 OPO – targa automobilistica della provincia di Opole (Polonia)